Rarášek může být:

 čertík, šotek
 rarach, rarášek – nadpřirozené bytosti s velkou mocí
 rarášek (vír) – písečný vír; meteorologický jev objevující se v pouštích severní Afriky, Mongolska a Číny, tzv. prachový ďábel
 Rarach – komická opera o jednom jednání francouzského skladatele Adolpha-Charlese Adama na libreto Françoise-Antoina-Eugèna de Planarda z roku 1851

Odkazy

Reference

Externí odkazy